Галиндо има више значења:

 Галиндо (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Галиндо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Галиндо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Галиндо, Сан Хосе Галиндо (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Галиндо (Малтрата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику